Волода́ры — названия географических объектов:

 Волода́ры — каменоломни вблизи посёлка Володарского в Московской области.

См. также 
 Володарка (значения)